Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1949/1950 — 53-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
1940-е годы в Северной Ирландии
1950-е годы в Северной Ирландии